Erba puede referirse a:
 Erba, municipio italiano en la provincia de Como, región de Lombardía;
Caslino d'Erba, municipio en la misma provincia;
 Lurago d'Erba, municipio en la misma provincia;
Erba-Odescalchi, familia aristocrática romana.